Konrad von Tübingen bezeichnet folgende Personen:

 Konrad von Tübingen, deutscher Diplomat und Ordensgeistlicher, Bischof von Toul, siehe Konrad Probus
 mehrere Pfalzgrafen von Tübingen, siehe Pfalzgrafschaft Tübingen